Зале () — многозначный термин.

Топоним 
 Зале — река в Баварии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, левый приток Эльбы.
 Зале — район в Германии в земле Саксония-Анхальт, с административным центром в городе Мерзебург.
 Зале — одно из названий города Галле в Германии в земле Саксония-Анхальт.

Фамилия 
 Зале, Карлис (1888—1942) — русский, советский и латвийский скульптор.
 Зале, Каспар (род. 1984) — латвийский актёр, дизайнер и реставратор мебели.

Коллектив 
Зале — латышская современная музыкальная инди-фольклорная группа, образованная в конце 2013 года.

См. также 
 Зале-Хольцланд (район)
 Зале-Орла (район)